Riemann er et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:

 Bernhard Riemann (1826–1866) – tysk matematiker
 Hugo Riemann (1849–1919) – tysk musikforsker

Efternavne